Коріньков — українське прізвище.

Відомі носії 
 Коріньков Олександр Олександрович (нар. 1991) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки